Милович (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Милович, Владимир (1838—1884) — польский юрист и журналист, один из лидеров Тройницкого союза в Киеве.
 Милович, Горан (род. 1989) — хорватский футболист, играющий на позиции защитника.
 Милович, Драго (род. 1994) — черногорский футболист.
 Милович, Лина (род. 1980) — российская певица, композитор и автор песен.